Die Premier Trophy 2016/17 war die 77. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Singhalese Sports Club.

Format 
Die 14 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je sieben Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für Batting und Bowling. Die vier ersten einer jeden Division qualifizierten sich für die Super Eight League, die drei letzten für die Plate League. In beiden Ligen wird tritt jede Mannschaft einmal gegen jede andere an. Der Erstplatzierte der Super Eight League gewinnt die Premier Trophy.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Plate 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Super Eight 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2016 17